|}

Die Bahnstrecke Komárom–Nové Zámky ist eine eingleisige Hauptbahn in Nordungarn und dem Süden der Slowakei. Sie beginnt im ungarischen Komárom am Südufer der Donau, verläuft über die Donaubrücke zum slowakischen Komárno, bevor sie durch das flache Donautiefland den Eisenbahnknotenpunkt Nové Zámky erreicht.

Geschichte 
Die gesamte Bahnstrecke wurde am 10. Mai 1910 eröffnet. In Komárno wurde zuvor der Bahnhof 150 Meter nach Osten verlegt, da er vorher ein Kopfbahnhof war.

Am 28. Dezember 1954 wurde eine neue Trassierung der Strecke ab der Donaubrücke zur Abzweigstelle Komárno St. 4, wo sie bis zum Bahnhof Komárno gemeinsam mit der Strecke Komárno–Dunajská Streda verläuft, in Betrieb genommen. Der Abschnitt zwischen der Brücke und der Abzweigstelle Komárno zastávka wurde stillgelegt und überbaut.

Am 31. Januar 1969  wurden die Elektrifizierungsarbeiten zwischen Komárno und Nové Zámky abgeschlossen, am 24. Mai 1972 folgte auch das restliche Stück.

Betrieb 
Zwischen Komárno und Nové Zámky gibt es einige Nahverkehrszüge und einen Schnellzug nach Bratislava via Nové Zámky. Auf der Grenzstrecke besteht nur Güterverkehr.

Weblinks 
Streckendaten auf Rail.sk (slowakisch)
Beschreibung auf Vlaky.net (slowakisch)
Streckendaten auf AtlasDrah.net (tschechisch)

Bahnstrecke in der Slowakei
Bahnstrecke in Ungarn
Internationale Bahnstrecke